Die Valencia Open 500 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 31. Oktober bis 8. November 2009 in Valencia stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel gespielt, die genau wie die Valencia Open zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten. 2009 zählte das Turnier in Valencia erstmals zu dieser Kategorie.

Titelverteidiger im Einzel war David Ferrer, der allerdings aus Verletzungsgründen nicht zur Achtelfinal-Partie gegen Albert Montañés antrat. Das Turnier konnte der topgesetzte Andy Murray für sich entscheiden, der im Finale den Russen Michail Juschny mit 6:3, 6:2 besiegte. Dies war bereits sein sechster Saisontitel, womit er einen neuen persönlichen Rekord aufstellte für die Anzahl der gewonnenen Titel in einem Jahr. Im Doppel gewannen im letzten Jahr Máximo González und Juan Mónaco den Titel, sie traten jedoch nicht gemeinsam zur Titelverteidigung an. Während González gar nicht antrat, schied Mónaco im Viertelfinale aus. Die diesjährige Doppelkonkurrenz gewannen die an Nummer drei gesetzten František Čermák und Michal Mertiňák, die sich im Finale gegen Marcel Granollers und Tommy Robredo mit 6:4, 6:3 durchsetzten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.357.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.019.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 31. Oktober bis 1. November 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Valencia